Кла́ус Ко́нрад Клостерма́йер (, род. 14 июня 1933, Мюнхен, Германия) — немецко-канадский религиовед и индолог, член Королевского общества Канады, заслуженный профессор в отставке Манитобского университета, заведующий кафедрой религиоведения Манитобского университета (1986—1997), глава Центра азиатских исследований (1990—1995), автор 12 монографий и более 100 научных статей. В круг профессиональных интересов Клостермайера входит изучение индийских религий, взаимоотношений науки и религии, а также межрелигиозный диалог.

Биография 

Родился 14 июня 1933 года в городе Мюнхен, Бавария. В 1952 году окончил с золотой медалью гимназию во Фрайзинге. В том же году поступил в Папский германско-венгерский коллегиум в Риме. В период с 1952 по 1955 год Клостермайер учился на философском факультете Папского Григорианского университета в Риме, получив там в 1954 году степень бакалавра. В том же году он получил степень лиценциата по философии. Его диссертация называлась «Bonum qua objectum formale voluntatis et finis ultimus hominis».

В период с 1955 по 1960 год Клостермайер изучал теологию, сравнительное религиоведение и этнологию в Институте философии и теологии св. Габриэля в Мёдлинге, Австрия. Там он получил степень бакалавра по теологии и сравнительному религиоведению защитив диссертацию «Спасение в буддизме и христианстве: представление и сравнение основных идей» ().

В 1960 году Клостермайер вернулся  в Папский Григорианский университет, где в 1961 году защитил докторскую диссертацию «Современный индуизм и общественное устройство Индии» () и получил докторскую степень по философии.

В 1962 году Клостермайер отправился в Индию, где до 1964 года занимался изучением индийской философии в основанном и руководимом Свами Боном Институте восточной философии во Вриндаване (филиале Университета Агры). В этот период Клостермайер несколько раз встречался с Бхактиведантой Свами, с которым он жил по соседству. Это произошло за несколько лет до того, как Бхактиведанта Свами отправился проповедовать гаудия-вайшнавизм на Западе и основал в США Международное общество сознания Кришны.

С 1964 по 1969 год Клостермайер изучал древнеиндийскую историю и культуру в Бомбейском университете. В 1969 году он защитил там свою вторую докторскую диссертацию «Мокша: мифология и философия спасения в теистических традициях Индии» (). В 1964—1965 годах Клостермайер был профессором индийской антропологии в Институте социальных наук Тата в Бомбее-Чембуре. С 1965 по 1970 год он занимал должность директора Института индийской культуры в Бомбее.

В 1970 году Клостермайер переехал в Канаду, где ему предложили должность профессора кафедры религиоведения в Манитобском университете. В 1977—1978 годах он снова посетил Индию, где давал лекции в Институте философии Сарвепалли Радхакришнана Мадрасского университета. В 1986 году Клостермайер получил звание «заслуженного профессора» Манитобского университета и был назначен заведующим кафедрой религиоведения — должность, которую он занимал до 1997 года. С 1990 по 1995 год Клостермайер также возглавлял Центр азиатских исследований. За свои заслуги он был удостоен ряда наград в научной сфере. В 1998 году Клостермайер был избран членом Канадского королевского общества — старейшей в Канаде ассоциации учёных.

В период с 1997 по 1998 год Клаус Клостермайер также занимал должность научного руководителя Оксфордского центра индуистских исследований. С 1999 года он является заслуженным профессором в отставке Манитобского университета. По данным на 2010 год, Клостермайер продолжает давать лекции в университете.

В 2004 году в честь К. Клостермайера была опубликована коллективная монография The Persistent Challenge: Religion, Truth, and Scholarship: Essays in Honor of Klaus Klostermaier.

Личная жизнь 
Женат на Дорис Клостермайер (урождённая Венцель). Имеет двух дочерей — Корнелию и Эвелин.

Публикации

Монографии 

 «Hinduismus», Köln: A. P. Bachem, 1965, 467 pp.
 «Kristvidya: A Sketch of an Indian Christology», Bangalore, India: C. I. R. S., 1967, 42 pp.
 «Christ und Hindu in Vrindaban», Köln: J. Hegner, 1968, 156 pp;
 «Mahatma Gandhi: Freiheit ohne Gewalt», Köln: Hegner, 1968, 237 pp.
 «Hindu and Christian in Vrindaban», London: S. C. M. Press, 1970, (книга переиздавалась несколько раз, в последний раз Trinity Press, Chicago 1993);
 «In the Paradise of Krishna» [U.S. edition of above], Philadelphia: Westminster, 1970
 «Salvation-Liberation--Self-Realization: A Study of Hindu Buddhist and Christian Ideas» (The Swamikannu Pillai Endowment Lectures of the University of Madras, 1968-69) University of Madras, India, 1974, 84 pp.
 «From End to Beginning» (The Principal Miller Endowment Lectures of the University of Madras, 1978-79), University of Madras, India, 1978, 50 pp.
 «Mythologies and Philosophies of Salvation in the Theistic Traditions of India», Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 1984, 549 pp.
 «Indian Theology in Dialogue», Madras, India: C. L. S., 1986, 270 pp.
 «A Survey of Hinduism», Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1989, 649 pp. Indian ed. Delhi: Manohar Lal, 1992.
 «Second, revised and enlarged edition of A Survey of Hinduism», Albany, NY: State University of New York Press, 1994, 715 pp.
 «A Short Introduction to Hinduism», Oneworld Books, Oxford U.K., 1998, XIV + 178 pp. Reissued 1999 as «Hinduism: A Short Introduction». Reprinted 2002.
 «A Concise Encyclopedia of Hinduism», Oneworld Books, Oxford U.K., 1998, IX + 243 pp. Translations into Spanish, Hungarian, Italian, Hebrew.
 «Buddhism: A Short Introduction», Oneworld Books, Oxford U.K., 1999, X+246 pp. Reprinted 2002.
 «Hinduism: A Short History», Oneworld Books, Oxford U.K., 2000, XI + 340 pp.
 «The Wisdom of Hinduism», Oneworld Books, Oxford U.K., 2000, 192 pp. Translations into German, Hungarian, French
 «Hindu Writings: A Short Introduction to the Major Sources», Oneworld Books, Oxford U.K., 2001, X+198 pp.
 «Piccola Enciclopedia dell’Induismo», Edizioni Arkeios, Roma, 2001, 231 pp.
 «Induismo: Una Introduzione», Fazi Editore, Roma; 2004, 235 pp.
 «Buddhismo: Una Introduzione», Fazi Editore, Roma; 2005, 318 pp.
 «Third Revised and Enlarged Edition A Survey of Hinduism», SUNY Press, Albany, 2007, 700 pp
 «Hinduism: A Beginner’s Guide», Oneworld, Oxford, 2008, 216 pp.

Книги 
 «The Nature of Nature: Explorations in Science, Philosophy and Religion», Theosophical Publishing House, Adyar (India), 2004, IX + 425 pp.

В соавторстве 
 With A. K. Sinha: «Masters of Social Thought», Agra: Laksmi Narain Agrawal; 1966; and author of: Kung-fu-tsu (pp. 13–30); Aristotle (pp. 44–61); Kautiliya (pp. 62–77); Ibn Khaldun (pp. 78–96); Thomas Morus (pp. 97–114); Rousseau (pp. 115–132); Hegel (pp. 133–150); W. H. Sumner (pp. 184–200); V. F. D. Pareto (pp. 201–218); J. B. Veblen (pp. 219–235); W. I. Thomas (pp. 247–261); A. G. Roncalli (pp. 303–318); J. Nehru (pp. 319–336); K. Mannheim (pp. 348–363); T. Parsons (pp. 364–381).
 Co-editor and translator with J. Ferreira and S. Fuchs: «Essays in Ethnology», Bombay, India: The New Literature Publishing Co.; 1969; and author of: «The Culture of the Primitives», pp. 35–72

Разделы в сборниках 
 «Das Problem des Ursprungs der Religion»; «Theorien um den Ursprung der Religion»; «Der Ursprung der Religion und das Christentum» in: P. Schebesta (ed.) Ursprung der Religion, Berlin: Morus Verlag, 1961, pp. 9–82; 159—198; 235—243. [Translations into Dutch, Italian, French]
 «Naturvölker-Kulturvölker: Zur Diskussion um die Grundbegriffe», Festschrift P. Schebesta, (Studia Instituti Anthropos Vol. 18) Wien-Mödlingб 1963, pp. 515–557
 «Indiens Intelligentsia und das Christentum», in: Steyler Missions-Chronik, Kaldenkirchen: Steyler Verlag, 1963, pp. 112–120
 «Modern Hinduism and Social Re-Organization of India», in: «The Word in the World», Poona-Indore-Sambalpur: Divine Word Missionaries, 1963, pp. 55–61
 «Samnyasa: Eine zeitgemässe christliche Lebensform im heutigen Indien?» in: H. Bürkle, ed. «Indische Beiträge zur Theologie der Gegenwart», Stuttgart: Ev. Verlag, 1966, pp. 218–247
 «Dialogue — the Work of God», in: H. J. Singh, ed., «Inter-religious Dialogue», Bangalore, India: C. I. R. S., 1967, pp. 110–121
 «Weltkulturen — Weltreligionen — Weltmission», in: J. Schmitz, ed., «Das Ende der Exportreligion», Düsseldorf: Patmos; 1971, pp. 45–69
 «Hindu-Christian Dialogue», in: S. J. Samartha, ed., «Dialogue between Men of Living Faiths», Geneva: World Council of Churches; 1971, pp. 11–20
 «The Creative Function of the Word», in: H. G. Coward, ed., «Indian Philosophy of Language», Waterloo, Wilfred Laurier University Press; 1978, pp. 5–18
 «Man Carries the Power of All things in His Mouth: Jacob Boehme’s Ideas on Word and Language», in H. G. Coward and K. Sivaraman, eds., «Revelation in Indian Thought», A Festschrift in Honour of Professor T. R. V. Murti, Emeryville, Calif.: Dharma Publishing, 1978, pp. 87–98
 «A Hindu-Christian Dialogue on Truth», in: W. Foy, ed., «Man’s Religious Quest» (The Open University Text for Religious Studies), London: Croom Helm, 1978, pp.-682-698
 «Hindu Views on Buddhism», in: R. Amore, ed., «Canadian Contributions to Buddhist Studies», Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1980, pp. 60–82
 «Ecological Dimensions of Ancient Indian Thought», in: Prabhananda Jhash, ed., «Society and Religion in Ancient India»: Sudhakar Chattopadhyaya Commemoration Volume, Santiniketan, India: Rabindranath Tagore University, 1981, pp. 317–324
 «Criteria of Authenticity of Mystical Experience», in: «Indian Philosophical Annual», 17:22-40, 1985, (Felicitation Volume in Honor of Prof. V. A. Devasenapathi), University of Madras.
 «Die Dialektik von Charisma und Institution als Motiv der Religionsgeschichte», in: Trutz Rendtorff, ed., «Charisma und Institution», Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1985, pp. 486–502
 «Contemporary Conceptions of Karma and Rebirth among North Indian Vaisnavas», in: Ronald W. Neufeldt, ed., «Karma and Rebirth: Post-Classical Developments», Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1986, pp. 83–108
 «The Body of God», in: R. B. Crotty, ed., «The Charles Strong Memorial Lectures» 1972—1984; Leiden: E. J. Brill, 1987, pp. 103–120
 «Remembering Vrindaban», in: A. McDowall and A. Sharma, (eds.) «Vignettes of Vrindavan», New Delhi: Books & Books, 1987, pp. 45–61.
 «The Response of Modern Vaisnavism to Religious Pluralism», in: H. Coward, ed., «Modern Indian Responses to Religious Pluralism», Albany: State University of New York Press, 1987, pp. 129–150
 «A Universe of Feelings», in: E. Weber & T. R. Chopra, (eds.) «Shri Krishna Caitanya and the Bhakti Religion», Bern — New York — Paris: Peter Lang, 1989, pp. 113–133
 «A Universe of Feelings», in: Billimoria, P. and P. Fenner, (eds.) «Religion and Comparative Thought. Essays in honour of Dr. Ian Kesarkodi-Watson», Sri Satguru Publications, Delhi, Sri Garib Dass Oriental Series No. 62, 1989, pp. 123–139
 «Spirituality and Nature» in K. Sivaraman, (ed.) «Hindu Spirituality» (Vol. 6 of «World Spirituality: An Encyclopedic History of the Religious Quest») New York: Continuum Books, 1989, pp. 319–337.
 «Truth and Toleration in Contemporary Hinduism» in: E. Furcha, (ed.) «Truth and Tolerance», Montreal: McGill University, 1990, pp. 125–149.
 «On the Ethical Standard of the Bhagavadgita» in M. Bardwell Smith, (ed.) «Religious Movements in India», Delhi: Chanakhya, 1990, pp. 136–155.
 «Eine indische Wissenschaft der Gefühle» in Indien in Deutschland, E. Weber (ed.) Frankfurt etc.: Peter Lang, 1990, pp. 137–150.
 «The Future of Hindu-Christian Dialogue» in H. Coward, (ed.) «Hindu-Christian Dialogue», Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1990, pp. 262–274
 «Sakti: Hindu Images and Concepts of the Goddess», in L. Hurtado (ed.), «Goddesses in Religion and Modern Debate», University of Manitoba Studies in Religion, volume 1, Scholars Press, Atlanta (Georgia) 1990, pp. 143–161.
 «The Original Daksa Saga» in A. Sharma (ed.) «Essays on the Mahabharata», Brill: Indological Library, Vol. I, Leiden — New York — Kobenhavn — Koln 1991, pp. 110–129. [Reprint Morilal Banarsidass: Delhi, 2007]
 «Inter-religious Dialogue as a Method for the Study of Religions» in: Srinivasa Rao (ed.) «Interfaith Dialogue and World Community», 1991, pp. 135–145.
 «Vaisnavism and Christianity» in: S. J. Rosen (ed.) «Vaisnavism», Folk Books: Brooklyn, NY, 1991, pp. 219–227.
 «Traditional Life and Contemporary Environmental Ethics in India» in: «Green on Red: Evolving Ecological Socialism», Fernwood: Halifax; 1993, pp. 75–86
 «Himsa and Ahimsa Traditions in Hinduism» in Harvey Dyck (ed.) «The Pacifist Impulse in Historical Perspective», University of Toronto Press, 1995, pp. 227–239. [Reprint Vedams Books: Bangalore, 2005]
 «Hinduism, Population, Consumption and the Environment» in: H. Coward (ed.) «Population, Consumption, and the Environment», State University of New York Press, 1995, pp. 137–153.
 «Charity in Hinduism» in: M. Benad (ed.) Diakonie der Religionen 1: THEION: Jahrbuch für Religionskultur/Annual for Religious Culture. Peter Lang: Frankfurt/Main etc., 1996, pp. 111–118.
 «A Way for All the World? A Comparative Religion Approach to a Global Ethics» in: A. Sharma (ed.) «The Sum of Our Choices: Essays in honour of Eric Sharpe», McGill Studies in Religion, Vol. 4, Scholars Press: Atlanta, 1996, pp. 175–192.
 «The Life-Ethics of the Bhagavadgita as interpreted by Ramanuja» in: D. McCance (ed.) «Life Ethics in World Religions», University of Manitoba Studies in Religion vol. 3, Scholars Press: Atlanta; 1998, pp. 53–66.
 «Gaudiya Vaisnavism: The Education of Human Emotions» in: K. Ishwaran (ed.) «Ascetic Culture: renunciation and worldly engagement». International Studies in Sociology and Social Anthropology Vol. LXXIII; Brill: Leiden-Boston-Köln; 1999, pp. 127–138.
 «Moksa» in: «The Hindu World», ed. by S. Mittal and G. R. Thursby, Routledge: London; 2004, pp. 288–305.
 «Hinduism» in: «Berkshire Encyclopedia of World History», Vol. 3, 2005, pp. 902b-910b
 «’In Every Town, Country and Village My Name Will Be Sung’: Hindu Missions in India and Abroad» in: J. S. Scott and G. Griffiths (eds.) «Mixed Messages Materiality, Textuality, Missions», Palgrave-Macmillan: New York, 2005, pp. 173–202
 «Himsa and Ahimsa Traditions in Hinduism» in W. M. Evan (ed.) «War and Peace in an Age of Terrorism: A Reader»; Ally & Bacon: Philadelphia, 2005, pp. 227–237
 «Hinduism — Hindutva — Hindu dharma» in Anna King (ed.) «Indian Religions: Renaissance and Renewal: The Spalding papers on Indic Studies», Equinox Publications: London, 2007, pp. 1–27
 «Events, People and Circumstances: Looking back at a largely unplanned career in Religious Studies» in Matthieu E. Courville (ed.) «The Next Step in Studying Religion: A Graduate’s Guide». Continuum: London, 2007, pp. 75–99
 «The Hermeneutic Circle and the Hermeneutic Centre» in Rita D. Sharma — Arvind Sharma (eds.) «Hermeneutics and Hindu Thought: Toward a Fusion of Horizons», Springer: London, 2008, pp. 81–93
 «Jnana» in Shashiprabha Kumar (ed.) Professor Vachaspati Upadhyaya Felicitation Volume, Jawaharlal Nehru University, 2008, New Delhi
 «Ecology, Science and Religion» in Alvaro Israel, Rachel Einav and Joseph Seckbach (eds.) «Seaweeds and Globally Changing Environments», Springer, 2009, Berlin-New York
 Hinduism: Section of Philip’s Guide to World Religions, 2009, pp. 33.

Статьи  
 в научных журналах
 «Jivatman: The Viewpoint of Christian Philosophy», Indian Philosophy and Culture, Vrindaban: Institute of Oriental Philosophy, 1963, VIII/1: 63-72
 «Einübung des inneren Zwiegesprächs: Zur Begegnung von Christen mit dem Hinduismus», Kairos, Salzburg, Austria, 1965, VIII, 1:54-61
 «Some Aspects of the Social Philosophy of S. Radhakrishnan» Religion and Society, Bangalore, India, 1968; 4,3:31-49
 «Example concréte d’un dialogue», Rhythmes du monde, Paris, France, 1968; 15,3-4:173-181
 «Sketch of a Hindu Christian Sacramentology», Clergy Monthly, Ranchi, India, 1968; 32/3:159-173
 «Hindu-Christian Dialogue», Journal of Ecumenical Studies, Temple University, Philadelphia, 1968; 5,1:21-44
 «Indian Christian Theology», The Clergy Review, London, 1969; 54,3:175-197
 «Sadhana--a Sketch of Indian Spirituality», Religion and Society, Bangalore, 1969; 16,2:36-50
 «Die indische Kirche am Wendepunkt: Zum All-India Seminar on the Church Today», Bangalore, 1969; Die Katholischen Missionen, Bonn, Germany, 1:8-11
 «Dialog der Weltreligionen: Zur ökumenischen Studienkonferenz in Beirut, 1970», Die Katholischen Missionen, Bonn, Germany, 1970; 4:120-124
 «Zu Ekstasepraktiken im Hinduismus», Archiv für Religionspsychologie, München, Germany, 1971; 10:125-134
 «Hindu-Christian Dialogue: Its Religious and Cultural Implications», Studies in Religion/Sciences Religieuses, Waterloo, ON, 1971; 1,2:83-97; condensed version in «Theology Digest»: Winter 1972, 20/3:227-232
 «Hrdayavidya — a Hindu Christian Theology of Heart», Journal of Ecumenical Studies, Temple University Philadelphia, 1972; 9/4: 750—774
 «Hinduism in Bombay»,  1/2, 1972; 83-91
 «World Religions and the Ecological Crisis»,  3/1, 1973; 132—145
 «A Hindu-Christian Dialogue on Truth», Journal of Ecumenical Studies, Temple Univ., Philadelphia, 1973; 12, 2:157-171
 «From Phenomenology to Metascience: Reflections on the Study of Religion», Studies in Religion / Sciences Religieuses, Waterloo, ON, 1977; 6,5:551-561
 «The Religion of Study», Religious Traditions, Sydney, Australia, 1978; 1:2:56-66
 «Will India’s Past Be America’s Future?», , Toronto, 1980; 14,3-4:94-103
 «Time in Patanjali’s Yogasutra», , University of Hawaii, 1984; 34,2:205-210
 «Inter-religious Dialogue as a Method for the Study of Religions», Journal of Ecumenical Studies, Temple University, Philadelphia, 21/4: 1984; 755—759
 «Moksa and Critical Theory», , University of Hawaii, 1985; 35,1:61-71
 «The Original Daksa Saga», «Journal of South Asian Literature», Michigan State University, 1985; 20,1:93-107
 «Dharmamegha Samadhi», , University of Hawaii, 1986; 36,3:253-262
 «A Universe of Feelings», Australasian Journal of Philosophy, 1989; 67/3:345-376
 «The Nature of Buddhism», Asian Philosophy, University of Nottingham, 1991; I / I: 29-37
 «Religious Pluralism and the Idea of Universal Religion», Journal of Religious Pluralism, 1991; I/1: 45-64.
 «Bhakti, Ahimsa and Ecology», Journal of Dharma (Bangalore / India), 1991; 16:3:246-254
 «Possible Contributions of Asian Traditions to Contemporary Environmental Ethics» in: Humanities Association of Canada Bulletin, 1991; 18:1:35-49
 «Vaisnavism and Politics: The New Dharma of Braj?» in Journal of Vaisnava Studies, 1992; I:1: 166—182.
 «The New Master Paradigm: Ecology» in Hindu-Christian Studies Bulletin Vol. 6 (1993), 1993; 5-6 and «Ecology and Religion: Christian and Hindu Paradigms», ibid. 7-11
 «All Religions are Incomplete», Dialogue and Alliance, 1993; 7:2: 66-76.
 «Indische Christologie» in: Studia Missionalia, Pontificia Università Gregoriana (Rome) 43 (50th anniversary issue), 1994; 193—210.
 «Calling God Names. Reflections on Divine Names in Hindu and Biblical Traditions», Journal of Vaisnava Studies, 1994; II/2: 59-69.
 «Buddhism re-evaluated by prominent 20th century Indians», Journal of Dharma (Bangalore), 1995; 20/2: 190—206. 
 «Krsna Consciousness, Christ Consciousness, and Contemporary Religious Consciousness», Journal of Vaisnava Studies V / 2 (Spring 1997): 29-39.
 «The Hindu-Christian-Science Trialogue» Hindu-Christian Studies Bulletin, 1997; Vol.10: 5-11.
 «The Hermeneutic Centre», Journal of Ecumenical Studies, 34:2 Spring 1997, 159—170.
 «A Way for All the World: A Comparative Religion Approach to Global Ethics», The Journal of Religious Studies (Punjabi University, Patiala, India), Vol. XXVII: 1&2 (Spring-Autumn 1996): 1-12.
 «The Truth and the Goodness of Nature», The Quest Spring 1998: 34-53.
 «The Education of Human Emotions: Srila Prabhupada as Religious Educator», Journal of Vaisnava Studies, 6:1: Spring 1998
 «Jnana. Die Welt mit den Augen des Geistes sehen», Religionen unterwegs (Vienna / Austria) 4/2 (Mai 1998): 4-9.
 «Gaudiya Vaisnavism: The Education of Human Emotions», Journal of Asian and African Studies (Brill: Leiden) 34:1 (February 1999) 127—138.
 «Bhakti, Ahimsa and Ecology» Ecumenism (Montreal) 34: 134 (June 1999) 22-26 [French version in paralell French Oecumenisme]
 «Questioning the Aryan Invasion Theory and Revising Ancient Indian History», International Quarterly of Indian Philosophy, Special Issue June 2001, 63-78
 Hindu-Christian Dialogue: Revisiting the Tannirpalli Trinity’s Original Vision. Hindu-Christian Studies Bulletin, Vol. 16, 2003, pp. 3–11
 «Radha-Krishna-Prema: The Trinitarian Mystery of Gaudia Vaisnavism», Eye of the Heart, (La Trobe University, Australia) Issue 2, 2008, pp. 74–85.
 «Reflections Prompted by Richard Dawkins' The God Delusion», Journal of Ecumenical Studies (Temple University), 43:4, Fall 2008
 в других изданиях
 «Symmetry and Antisymmetry», The Theosophist, (Adayar/ India) Nov. 1995: 61-69.
 «The Education of Human Emotions: Srila Prabhupada as Spiritual Educator», ISKCON Communications Journal, 1996; 4/1: 25-32.
 «Being and Measuring», The Theosophist (Adyar/Madras) Sept. 1996, 117:12: 446—456.
 «The Nature of Space: Infinity and Limit», The Theosophist (Adyar/India) July 1997: 413—423.
 «Nature as Mirror Image of God», The Theosophist (Adayar / India) April 1998:260-271.
  («Вопросы теории арийского вторжения и пересмотр истории Древней Индии»  — перевод на русский язык В. Данченко)
 «Albert Einstein and Max Planck: Nature, Science and the Absolute», The Theosophist, (Adayar), Vol. 123/8&9 (May & June 2002) pp. 288–293 and pp. 341–346
 «Advaita Vedanta: a Religion for Contemporary Philosophers and Scientists», The Theosophist (Adayar), Vol. 129/12 (Sept. 2008) pp. 465–468; 130/1 (Oct. 2008) pp. 18–22.
 «Of Ultimate Goals» The Theosophist (Adayar), Vol. 126/10, 11, 12 (July / August/September 2005): pp. 375–380; 418—422; 457—462.

Переводы 
 «Visvanatha Cakravartti’s Bhaktirasamtasindhubindu: Translated for the first time from Sanskrit into English with Introduction and Notes», , Yale University, 1974; 94,1:96-107
 «Sri Tattva: The Goddess Principle» by Sri Raghavacarya. Translated from Hindi. Journal of Vaisnava Studies, 1996; 4:1; 21-36.
 «Samkaradarsanam: the 16th Chapter of Madhavacarya’s Sarvadarsanasamgraha. Translated for the first time from Sanskrit». Brahmavidya: Adyar Library Bulletin (Madras) 1997: 147—253 (Also published with Sanskrit text as separate book publication of the Adyar Library)

Вклад в энциклопедии 
 «Indigenization of Worship in India» in: S. G. Davies, ed., A New Dictionary of Liturgy and Worship, London: SCM Press, 1986; 271—274
 «Hindu-Christian Dialogue» in: Dictionary of the Ecumenical Movement, World Council of Churches: Geneva, 1991; pp. 459–461
 With M. Pye: Macmillan Dictionary of Religion author of 97 short articles and Section-editor for South-Asian Religions, 1994
 «Time in Creation Myths»; «Time in Indian Religions»; «Time in Hinduism»; «Time in Buddhism»; «Time in Jainism»; «Time in Judeo-Christian Tradition»; Encyclopedia of Time, ed. S. Macey, Garland: New York and London. 1994; pp. 70–71; 325—328; 147—148; 290—291; 266—268; 319.
 «Asian Traditions and the Contemporary Environmental Crisis» and «The New Master Paradigm: Ecology» in: Ullman’s Encyclopedia of Industrial Chemistry (Weinheim: Germany) Vol. B 7, 1995; pp. 12–18.
 «Christian (Protestant) Perspectives on Hinduism» ms. pp. 23 «Rudolf Otto» ms. pp. 2; «Hindu Christian Dialogue» ms. pp. 3 Encyclopedia of Hinduism Chief ed. K. L. Seshagiri Rao, New Delhi, 2000
 «Hindu Christian Dialogue» Revised for 2nd ed. of Dictionary of the Ecumenical Movement, 2002; ms. 3 pp.
 «Krsna»; «ISKCON»: German and English for 4th ed. of Religion in Geschichte und Gegenwart, Vol. IV, 2002
 «Hinduism and Science» in: J. Wentzel Vrede van Huysteen (ed.) Encyclopedia of Science and Religion, Macmillan Reference USA, Vol. I, 2003; 305—310
 «Calendar», «Day and Night of Brahma», «Hindu Culture and Civilization», «Cosmology», «Cosmogony», «Pitrloka», «Pralaya», «Time», «Dikpalas and Lokapalas», «Yuga», «Elements», «Manvantara», «Planets», «Stars» Encyclopedia of Hinduism, Routledge-Curzon, London, 2007
 «Aryan», «Hinduism» for 2nd edition of Encyclopedia of Social Sciences, 2007

Рецензии 

 More than 200 book reviews in such major journals as: Anthropos, Bombay Examiner, Indian Journal of Theology, Journal of Ecumenical Studies, Journal of Indian Philosophy, Okumenische Rundschau, Queen’s Quarterly, Pacific Affairs, Scottish Bulletin of Missionary Studies, Studies in Religion, Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft, Journal of the American Oriental Society, Time’s News, Journal of Vaisnava Studies, etc.

Избранные выступления и лекции 
 1962 «Religious Interiority in Meister Eckhart.» Second Cuttat-Conference on Inter-religious Dialogue: Rajpur — Dehra Dun, India.
 1963 «Universal Religions», Seminar held at the Institute of Oriental Philosophy, Vrindaban, Uttar Pradesh, India
 1963 «Humanism», Special lecture at Birla University, Pilani, Rajasthan, India
 1964 «Kristvidya», Fourth Cuttat Conference on Inter-Religious Dialogue, in Jyotiniketan Ashram, Kareli, Bareilly, Uttar Pradesh, India
 1965 «Moksa», Special lecture at Cama Institute, Bombay, India
 1966 «Pavitramsastram», Address to a conference on Hindu- Christian Theology, held at De Nobili College, Pune, India
 1967 «Inner Journey», Address to a meeting of Hindu and Christian Scholars, held at Ootacamund, Nilgiris, India
 1967 Series of lectures on Vaisnavism at the Pontificium Athenaeum in Pune, India
 1968 Series of lectures on Hindu Christian dialogue at Bishop’s College, Calcutta, India
 1968 Series of lectures on contemporary Hinduism in St. Mary’s College, Kurseong, India
 1969 «Salvation--Liberation--Self-Realization», The Swamikannu Pillai Endowment Lectures of the University of Madras, India
 1969 «Zu Ekstasepraktiken im Hinduismus», Address at the Arbeitstagung der Internationalen Gesellschaft fur Religionspsychologie, Würzburg, Germany
 1969 Series of lectures on Hindu-Christian Theology at St. Gabriel Philosophisch-theologishe Hochschule, Modling/ Vienna, Austria
 1969 «Hindu-Christian Dialogue», Special lecture at the Theological Faculty, University of Munich, Germany
 1970 «Weltkulturen-Weltreligionen-Weltmission», Symposium on «Heil und Unheil durch Mission», organized by Katholische Akademie in Bayern, Munich, Germany
 1970 «Indian Theology», Interfaith Conference in Bombay: the Institute of Indian Culture, Bombay and Christian Institute for the Study of Religion and Society, Bangalore, India
 1971 «Hindu-Christian Dialogue: Its Religious and Cultural Implications», Annual Conference of the Canadian Society for the Study of Religion, Memorial University, St. John’s, Newfoundland
 1971 «Hrdayavidya — A Hindu-Christian Theology of the Heart», Guest lecture, McGill University, Montreal
 1972 «The Complementarity of Hinduism and Christianity», Special guest lecture, University of Calgary
 1973 «Hindu-Christian Dialogue: The Encounter of two absolute truth claims», Address to a Symposium on «The Future of Religion: Are Exclusive Truth Claims Absolete?» Carleton University, Ottawa
 1974 «New Religions — Liberation or Enslavement?» The Chancellor Dunning Lecture at Queen’s University, Kingston, ON
 1974 «World Religions and the Ecological Crisis», and «Complementarity as a Model for Inter-religious Dialogue» University of Windsor, ON
 1974 «Vidya and avidya in Vedanta» and «Western Views of Indian Philosophy», Brock University, St. Catherines, ON
 1974 «Bhakti-Yoga», Hindu Society of Manitoba, Winnipeg
 1975 «The Creative Function of Language», contribution to a panel on Indian Philosophy of Language, Annual Conference of the Canadian Society for the Study of Religion, Laval University, PQ
 1976 «Krsna-consciousness and Christ-consciousness», Address to a conference organized in honor of B. Lonergan: Carleton University, Ottawa, ON
 1977 «The Religion of Study», Symposium in honor of Raimundo Panikkar, University of California at Santa Barbara
 1978 «From End to Beginning», The Principal Miller Endowment Lectures of the University of Madras, India
 1979 «Two-Tiered Thinking», Scholars' Forum on «Thinking», at the Winnipeg Art Gallery
 1981 «Moksa and Critical Theory», paper read at the annual conference of the Canadian Society for the Study of Religion, University of Ottawa, ON
 1982 «Contemporary Vaisnava Conceptions of Karma and Rebirth», Address to the conference on «Contemporary Indian Conceptions of Karma», organized at the University of Calgary, AB
 1983 «The Body of God», The Charles Strong Memorial Lecture, special invitation to Brisbane, Australia, and Wellington, New Zealand
 1983 «Political Hinduism since Independence», Special lecture held at the University of Sydney, Australia
 1983 «Indian Religious Movements in the West», The A. L. Basham Lecture, held at the National University of Australia, Canberra, Australia
 1984 «Die Dialektik von Charisma und Institution als Motiv der Religionsgeschichte», Address at the 5th European Congress of the Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, held at Zürich, Switzerland
 1985 «The Hare-Krishna Movement and the American Mainstream Religions», Address to a Symposium on the Hare Krishna Movement in New Vrindaban, W. Va., U.S.A.
 1985 «The Response of Modern Vaisnavism to Religious Pluralism», Address to a Conference on «Modern Indian Responses to Religious Pluralism», University of Calgary
 1985 «Mythos-Logos and Logos-Mythos», a panel contribution, Manitoba Writers' Guild, Winnipeg, Manitoba
 1985 «Dialog als Methode der Religionswissenschaft», Special lecture, Bonn University, Germany
 1985 «Indische Beiträge zur Naturkenntnis», Special lecture at the University of Munich, Germany
 1985 «Indisch-Christliche Theologie», Lecture at the University of Tübingen, Germany
 1986 «Inter-religious Dialogue and the Academic Study of Religion», Address to the International Seminar on Inter-faith Dialogue for National Integration and Human Solidarity held at Madras Christian College, Tambaram/ Madras, India
 1986 «Indische Christologie: geschichtlicher Hintergrund, neue Vorschläge, offene Probleme», Special lecture at the University of Würzburg, Germany
 1986 «Die Begegnung des Christentums mit dem Hinduismus: Reflexionen über persönliche Erfahrungen, 1961-86», Joachim Wach Lecture, University of Marburg, Germany
 1987 «Physics and Reality», Address to the Physics Department of the University of Calgary
 1987 Contribution to a panel on «The Cosmic Sense: Ritual and Contemporary Life» organized by the Museum of Man and Nature in Winnipeg, MB
 1987 «The Future of Hindu-Christian Dialogue», contribution to a conference on «Hindu-Christian» Dialogue at Nakoda Institute, Morley, Alberta, organized by the Calgary Institute for the Humanities
 1987 «Eine Welt der Gefühle. Rupa Goswami’s Bhaktirasamrtasindhu», Address to Deutsch-Indische Gesellschaft, Darmstadt, Germany
 1987 «Agape und Bhakti», Lectures at University of Frankfurt/Main, Heidelberg and Marburg.
 1989 «Truth and Tolerance in Contemporary Hinduism», contribution to a Conference to commemorate the tri-centenary of the Act of Toleration 1689, McGill University, Montreal
 1989 «The impact of inter-religious dialogue», invited presentation to American Academy of Religion, Annual Meeting, Anaheim, California
 1990 «Possible Contributions of Asian Traditions to Contemporary Environmental Ethics» invited presentation to Humanities Association of Canada Meeting, Victoria B.C.
 1990 «Advaita Vedanta as Religious Tradition» invited presentation at the International Conference on the Occasion of the 1200th anniversary of Sankara’s Birth, at Miami University, Oxford, Ohio, USA
 1990 «Hindu-Buddhist Interaction in Twentieth Century India» invited presentation to a Conference on Interaction Between Buddhism and Hinduism, Carleton University, Ottawa.
 1991 «Hinduism: War and Peace», invited presentation at International Conference, «The Pacifist Impulse in Historical Perspective», University of Toronto.
 1992 «Vaisnavism in Uttar Pradesh since 1947», Presentation at Sri Caitanya Prema Samsthana in Vrindavana U.P.
 1992 «Dharma and Ecology», the Sudhakar Chattopadhay Memorial Lecture, Visvabharati University, Santiniketan (West Bengal)
 1992 «A Hindu-Christian Dialogue on Truth» invited presentation at Ramakrishna Institute of Culture, Calcutta (India)
 1992 Several lectures on «Hindu-Christian Dialogue» at Serampore College (West Bengal)
 1992 «World Religions and Ecology», Two lectures at the Sarvepalli Radhakrishnan Centre for Advanced Study in Philosophy, University of Madras (India)
 1992 «Moksa and Modern Western Philosophy», Lecture at Kuppuswami Sastri Research Institute, Madras (India)
 1992 «Hindu Jagaran: Der moderne politische Hinduismus», Lecture at University of Trier, Germany
 1993 «Hinduism on Population, Resource Consumption and Environment», Invited presentation to «Summer Institute 1993», Chateau Whistler.
 1993 «All Religions are Incomplete», invited presentation to Delhi Congress of the International Federation for World Peace.
 1994 «Secular Perceptions of Evil: Challenges to traditional religious notions of sin». Invited presentation to Seoul Congress of International Federation for World Peace.
 1995 «Srila Prabhupada as Educator: The Education of Human Emotions» Invited presentation to Srila Prabhupada Conf. in Detroit.
 1995 «The Nature of Nature», Invited poster-presentation to a Templeton Foundation workshop on Science and Religion in Chicago.
 1996 «Advaita Vedanta--A Religion for Contemporary Philosophers and Scientists», Invited presentation to 7th International Congress on Vedanta, University of Madras.
 1996 «Time and Space as the Dynamic Frame for Human History» The Principal William Miller Endowment Lectures at the University of Madras.
 1996 «The Nature and Destiny of the Soul: Christian Perspectives». Invited presentation to a Vaisnava-Christian Dialogue meeting: Freetown MA.
 1996 «Jnana — the Greatest Gift of Hindu India», Keynote address to International Conference on «Revisiting Indus-Sarasvati Civilization and Ancient India.» Atlanta GA.
 1996 «The Life-Ethic of the Bhagavadgita as interpreted by Ramanuja», Presentation to a Colloquium on Life-Ethic: University of Manitoba.
 1997 «The importance of Asian Religions in the Science-Religion Dialogue», Invited presentation to Templeton Regional Meeting, Toronto, Canada.
 1997 «Challenges to Hinduism in the next Millennium.» Invited keynote address to 9th International Vedanta Conference, Rishikesh, India
 1997 «Challenges to Dharma and Religion» Invited presentation to International Conference on «The Dharmic Imperative» Shimla, India.
 1997 «Pilgrimage — a Central Feature in Hinduism», Bath University College, Bath, U.K.
 1997 «Hindu Nationalism», Invited presentation to Theology Seminar Cambridge University, U.K.
 1997 «Sanatana Dharma as a Political Program», Invited Faculty Seminar Department of Religions and Theology, Manchester University, U.K.
 1997 «On the ethical standard of the Bhagavadgita», Invited lecture at Manchester University, U.K.
 1998 «Introduction to Hinduism», Series of seven invited lectures: Oxford University Examination Hall.
 1998 «The Aryan Invasion Theory: Revising Ancient Indian Chronology» invited Seminar presentation at School of Oriental and African Studies, University of London
 1998 «Hindu-Christian Dialogue», invited presentation to University Roundtable of Religions.
 1998 «Participant Observation in the Study of Hinduism», Inaugural presentation to an interdisciplinary seminar on the Study of Religion: University of Oxford.
 2000 «Hinduism — Hindutva — Hindu dharma» invited presentation at the Spalding Symposium 2000 in Oxford, U.K.
 2001 «India up to 500 °C. E.» invited presentation at Creative Retirement, Winnipeg.
 2002 «Hindu jagaran» invited presentation to «Religion and Life Week» University of Winnipeg.
 2003 «Hinduism: Population Control, Ecology and Resource Consumption» invited presentation to «Religion and Life Week» University of Winnipeg.
 2005 «Religions and Natural Disasters: The Hindu Response» invited presentation to «Religion and Life Week» University of Winnipeg.

Примечания

Ссылки 
 Клостермайер К. Воспитание чувств: Шрила Прабхупада как духовный наставник  // Вайшнавизм: открытый форум. Вып. 2
  Klaus Klostermaier   
 Klaus Klostermaier Religion, Prof Emeritus  
 «A SOURCE OF INSPIRATION» Krishna Consciousness and the Judeo-Christian Tradition A Guide to Interfaith Discussion  

Востоковеды Германии
Историки Германии
Индологи Германии
Религиоведы Германии
Философы Германии
Санскритологи Германии
Историки Канады
Религиоведы Канады
Философы Канады
Индологи Канады
Авторы энциклопедий и словарей